Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2018/2019.

В групповом этапе участвуют 48 клубов: 17 начинают с него, 21 победитель раунда плей-офф и 10 проигравших в раунде плей-офф Лиги Чемпионов (четыре из чемпионской и шесть из нечемпионской квалификации). Клубы разделены на 12 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф.

География турнира 
В групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2017/18 представлены национальные лиги следующих стран:
 Бельгия, Германия, Испания, Россия, Франция и Турция — по 3.
 Австрия, Англия, Греция, Италия, Кипр, Норвегия, Украина, Чехия и Шотландия — по 2.
 Азербайджан, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Дания, Казахстан, Люксембург, Португалия, Словакия, Хорватия, Швейцария и Швеция — по 1.

Жеребьёвка 
Команды были посеяны в четыре корзины на основе их положения в рейтинге коэффициентов УЕФА на конец сезона 2017/2018. Жеребьёвка прошла 31 августа 2018 года.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Группа K

Группа L

Комментарии

Примечания 

Лига Европы УЕФА 2018/2019